

Гайленд-Парк — місто, штат Іллінойс
 Гайленд-Парк — місто, штат Мічиган
 Гайленд-Парк — місто, штат Нью-Джерсі
 Гайленд-Парк — місто, штат Техас
 Гайленд-Парк — селище, штат Флорида
 Гайленд-Парк — переписна місцевість, штат Пенсільванія